Pseudocatolaccus är ett släkte av steklar som beskrevs av Masi 1908. Pseudocatolaccus ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Puppglanssteklar
Pseudocatolaccus